

Patronyme 

 Jean-Louis Tolot, joueur français de rugby à XV ;
 Loris Tolot, joueur français de rugby à XV.